Климен — имя многих персонажей древнегреческой мифологии. Среди них:
 Климен (сын Кардиса) — персонаж древнегреческой мифологии, царь Олимпии
 Климен (сын Пресбона) — царь Орхомена.
 Климен (отец Гарпалики) — сын Телея (Талая) или Схенея.